

Огаста — місто, штат Арканзас
 Огаста — місто, штат Джорджія
 Огаста — місто, штат Канзас
 Огаста — місто, штат Кентуккі
 Огаста — місто, штат Мен
 Огаста — місто, штат Міссурі
 Огаста — місто, штат Нью-Йорк
 Огаста — місто, штат Вісконсин
 Огаста — селище, штат Іллінойс
 Огаста — селище, штат Мічиган
 Огаста — переписна місцевість, штат Монтана

Див. також 
 Аугуста (значення)